Le nom Ishikari peut faire référence à : 
 Ishikari, une ville du Japon ; 
 province d'Ishikari, une ancienne province du Japon qui se trouvait sur l'île de Hokkaidō ; 
 sous-préfecture d'Ishikari, une sous-préfecture de l'île de Hokkaidō au Japon ; 
 Ishikari-gawa, un fleuve japonais, sur l'île de Hokkaidō ; 
 monts Ishikari, une chaîne de montagnes volcaniques située dans le centre de l'île de Hokkaido, au Japon ; 
 Classe Ishikari, une classe d'un modèle unique de destroyer d'escorte ou frégate de la Force maritime d'autodéfense japonaise ;

Ce nom a été porté par trois ferries de la compagnie Taiheiyō Ferry :

 Ishikari premier du nom (1974-1991) ;
 Ishikari deuxième du nom (1991-2011) ;
 Ishikari troisième du nom, mis en service en 2011 et naviguant toujours actuellement pour Taiheiyō Ferry.